Понд:

 Понд — устаревшая единица измерения силы.

Топонимы 
 Понд (Керн) — община в округе Керн (Калифорния, США).
 Понд (Бьютт) — община в округе Бьютт (Калифорния, США).
 Понд (река) — река в Кентукки (США).
  — невключённая территория в штате Миссури (США).

Люди 
 Понд, Бенждамин (1768—1814) — американский политик.
 Понд, Джон (1767—1836) — английский астроном.
 Понд, Кристофер (род. 1952) — британский политик.
 Понд, Нейтан (род. 1985) — английский футболист.
 Понд, Ральф (1888—1947) — американский бейсболист.
 Понд, Саймон (род. 1976) — канадский бейсболист.
 Понд, Стив — британский музыкант.
 Персонажи
 Эми Понд — персонаж телесериала «Доктор Кто».

См. также 
 Понт (значения)